Die Saison 2002/03 war die 81. Spielzeit der Super 16, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte die Dragons de Rouen.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Gruppe Nord mit acht Mannschaften einen Teilnehmer mehr hatte als die Gruppe Sud mit sieben Mannschaften. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren vier bestplatzierten Mannschaften wiederum in den Playoffs den Meister ausspielten. Die übrigen sieben Mannschaften der Hauptrunde mussten anschließend in einer Abstiegsrunde antreten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord

Gruppe Sud

Zweite Saisonphase

Finalrunde

Playoffs

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

2002
Eishockeysaison 2002/03